Voetbalelftal van Gozo (mannen)
 Voetbalelftal van Gozo (vrouwen)